Славоросов — фамилия; имеет женскую форму Славоросова.
 Славоросов, Алексей Харитонович (1916—1995) — советский  горный инженер, маркшейдер и журналист, редактор.
 Славоросов, Аркадий Алексеевич (1957—2005) — советский прозаик, поэт, эссеист, сценарист и автор текстов многих популярных песен.

 Славоросова, Евгения Алексеевна (Славороссова; род. 1951) — русский поэт, переводчик и прозаик, детский писатель, журналист. См. также 
 Славороссов